Agrupació Valencianista Republicana, partit polític històric del País Valencià
 Atmel AVR (de l'acrònim en anglès Alf and Vegard's RISC ), família de microcontroladors desenvolupada per Atmel
 Reactor AVR (del seu nom en alemany Arbeitsgemeinschaft VersuchsReaktor), reactor nuclear desenvolupat a Alemanya
 Regulador de tensió (del seu nom en anglès Automatic Voltage Regulator), circuit electrònic dissenyat per protegir de les variacions de diferència de potencial
 Receptor Àudio/Vídeo (del seu nom en anglès Audio/Video Receiver), aparell d'electrònica de consum utilitzat per rebre i processar senyal d'àudio i de vídeo
 Relació edat-velocitat (del seu nom en anglès Age–Velocity Relation), correlació entre l'edat d'una estrella i la seva velocitat de dispersió dins de la galàxia
 aVR també és l'abreviatura (de l'anglès Augmented Vector Right) de la derivació cap al muscle dret d'un electrocardiograma